Болотников () — російське прізвище.
 Болотников Іван Ісайович (?-1608) — керівник селянської війни в Московському царстві в 1606—1607 роках.
 Болотников Петро Григорович (1930—2013) — радянський бігун на довгі дистанції, олімпійський чемпіон 1960, екс-рекордсмен світу на дистанції 10000 м.